Karibiska mästerskapet 2008 () var en fotbollsturnering som spelades i Jamaica under perioden 3–14 december 2008. Detta var den 15:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

Jamaica vann sin fjärde titel efter ha besegrat Grenada i finalen med 2-0 inför hemmaplublik på Independence Park i Kingston.

Spelplatser
Det var femte gången som Jamaica var värdland för mästerskapet. Mästerskapets matcher delades upp på tre stycken arenor i tre stycken orter.

  Independence Park
Matcher i Grupp J och samtliga matcher i slutspelet spelades på Independence Park i Kingston med kapacitet av 35 000 åskådare. 

 Jarrett Park 
Matcher i grupp I spelades på Jarrett Park i Montego Bay med en kapacitet av 4 000 åskådare. 

 Greenfield Stadium 
Matcher i grupp I spelades på Greenfield Stadium i Trelawny med en kapacitet av 25 000 åskådare.

Gruppspel

Grupp I

Grupp J

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

2008 i Jamaica
Fotboll i Jamaica
Fotbollsåret 2008